Арси Харью (, род. 18 марта 1974 года, Курикка, Финляндия) — бывший финский толкатель ядра, олимпийский чемпион 2000 года в Сиднее, бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года в Эдмонтоне и чемпионата Европы в помещении 1998 года в Валенсии.

Биография 
Арси дебютировал на международной арене в 1992 году. В 1999 году выиграл чемпионат Финляндии в помещении, а в 2000 году — на открытом воздухе. Первый раз ушёл из спорта в 2005 году. С 2010 года работает личным тренером финской толкательницы ядра Суви Хелин. В 2011 году на некоторое время вернулся к соревнованиям, но не сумев восстановить былую форму, в 2012 году завершил спортивную карьеру окончательно.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Толкатели ядра Финляндии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Спортсмены года Финляндии